Río Guaiguasi puede referirse a los siguientes ríos:

Río Guaiguasi (Caritaya), afluente del río Caritaya en la Región de Arica y Parinacota.

Río Guaiguasi (Paquisa), afluente del río Paquisa en la Región de Arica y Parinacota.